Die Sommer-Universiade 2007, offiziell XXIV. Sommer-Universiade, fand vom 8. bis 18. August 2007 in Bangkok, Thailand, statt.

Teilnehmer 
Aus 152 Ländern nahmen 9.006 Personen teil, 6.006 Sportlerinnen und Sportler sowie 3.000 Offizielle. Aus Deutschland waren 116 Aktive mit einem Durchschnittsalter von 23,3 Jahren an 113 Entscheidungen beteiligt und gewannen 25 Medaillen (11 × Gold, 5 × Silber und 9 × Bronze).

Medaillenspiegel

Sportarten 
 Badminton: Herreneinzel, Herrendoppel, Dameneinzel
 Basketball
 Fechten
 Fußball
 Golf
 Judo
 Kunstturnen
 Leichtathletik
 Rhythmische Sportgymnastik
 Schwimmen
 Schießen
 Softball
 Taekwondo
 Tennis
 Tischtennis
 Volleyball
 Wasserball
 Wasserspringen

Weblinks 
 Wettkampfplan
 Meldelisten, Ergebnisse, Medaillen etc.
 alte Startseite
 Universiade‐Statistik 1949‐2015

Einzelnachweise 

 
Multisportveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Bangkok
2007